Мужская эстафета проходила 20 февраля 2002 года.

Победила команда Норвегии, второй стала команда Германии, третьей — Франции.

После первого этапа лидировали россияне, Виктор Майгуров не использовал ни одного дополнительного патрона и показал хорошую скорость. На втором этапе лучший результат показал Фруде Андресен и вывел Норвегию вперёд, Франция и Россия отставали на 20 секунд. 

На третьем этапе норвежец Эгиль Йелланн фактически снял вопрос о победителе, он передал эстафету лидеру своей сборной Уле-Эйнару Бьёрндалену с преимуществом более минуты. Вторыми шли россияне, немцы проигрывали им 9 секунд, а французы — 11. Бьёрндален без проблем довёл гонку до победы Норвегии, а в борьбе за второе и третье место ключевым стал последний огневой рубеж. Франк Люк и Рафаэль Пуаре не промахнулись ни разу, а Павел Ростовцев использовал все три дополнительные патрона. По скорости Ростовцев не уступал своим конкурентам, но стрельба не позволила ему побороться за медаль. В итоге немцы стали вторыми, а французы — третьими.

Источники 
 2002 Official report of the XIX Olympic winter games. — The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games.

Биатлон на зимних Олимпийских играх 2002